Spartacus oder Spartakus steht für:
 Spartacus († 71 v. Chr.), römischer Sklave und Gladiator, Anführer des nach ihm benannten Sklavenaufstandes
 Spartacus (1913), italienischer Stummfilm
 Spartacus (1960), Monumentalfilm von Stanley Kubrick
 Spartacus (2004), Fernsehfilm von Robert Dornhelm
 Spartacus (Fernsehserie), Fernsehserie aus dem Jahr 2010
 Spartacus: Gods of the Arena, Fernsehserie aus dem Jahr 2011 und Prequel zur Fernsehserie
 Spartacus MMXII: The Beginning, US-amerikanischer Pornospielfilm aus dem Jahr 2012
 Spartacus, Untergrundzeitung der Marx-Lenin-Luxemburg-Front, siehe Niederländischer Widerstand 1940–1945 #Bewaffneter Widerstand
 Spartacus (Schiff), ein Schneidkopfbaggerschiff
 (2579) Spartacus, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Spartacus International Gay Guide, Reiseführer für schwule Männer
 Spartakus (Ballett), Ballett von Aram Chatschaturjan aus dem Jahr 1956
 Marxistischer Studentenbund Spartakus

Siehe auch:
 Spartak
 Spartak (Begriffsklärung)
 Spartakusaufstand von 1919
 Spartakusbund